Салимзянов — фамилия; имеет женскую форму Салимзянова.
 Салимзянов, Галимзян Закирзянович (1923—2005) — аппаратчик Казанского химического комбината имени Вахитова, Герой Социалистического Труда.
 Салимзянов, Дамир Халимович (род. 1968) — главный режиссёр МУК "Глазовский драматический театр «Парафраз», Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики.